Hilgers ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Hilgers (1962–2019), deutsche Politikerin (SPD)
 Arnold Hilgers (1947–2021), deutscher Arzt und Autor
 Bernhard Josef Hilgers (1803–1874), deutscher Theologe
 Carl Hilgers (1818–1890), deutscher Maler
 Fritz Hilgers (1921–2014), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Denkmalpfleger
 Georg Hilgers (1879–1944), deutscher Maler und Radierer

 Heribert A. Hilgers (1935–2012), deutscher Wissenschaftler
 Irene Hilgers-Hesse (1905–2004), deutsche Ethnologin
 Jacob Hilgers (1834–1880), deutscher Metallindustrieller
 Jakob von Hilgers (Franz Jakob Johann Nepomuk Adolf von Hilgers; 1810–1877), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Johan Hilgers (1886–1945), niederländischer Pilot

 Karl Hilgers (1844–1925), deutscher Bildhauer
 Mees Hilgers (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Michael Hilgers (* 1966), deutscher Feldhockeyspieler
 Michael Hilgers (Autor) (* 1971), deutscher Physiker und Fachbuchautor
 Philipp von Hilgers (1785–1852), deutscher Landrat und Politiker
 Philipp von Hilgers der Jüngere (1816–1891), deutscher Verwaltungsbeamter
 Richard von Hilgers (1829–1904), preußischer General der Infanterie und Numismatiker
 Walter Hilgers (* 1959), deutscher Tubist und Dirigent
 Werner Hilgers (* 1939), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Schiffswerft Hilgers, deutsche Schiffswerft
 Stahlbau Hilgers, deutsches Stahlbauunternehmen
 Hilger